Tout est permis est une phrase. Elle peut désigner :
 Tout est permis, un film érotique de Jean Desvilles (1977) ;
 Tout est permis, un téléfilm d'Émilie Deleuze (2014) ;
 Tout est permis, un film documentaire de Coline Serreau (2014).